Virginia Slims of Dallas — профессиональный женский теннисный турнир, проводившийся под эгидой WTA и USTA с 1972 по 1989 годы.

Общая информация 
Техасский турнир длительное время был одним из старейших регулярных соревнований тура WTA. Первое соревнование прошло в рамках третьего сезона ассоциации.

При организации турниру решено было дать имя известной жительницы Далласа — умершей за несколько лет до этого Морин Конноли. С 1975 года соревнование сменило вывеску на более традиционное Virginia Slims of Dallas. На рубеже 1970-х и 1980-х турнир несколько лет назывался в честь титульного спонсора WTA — компании Avon Products.

Накануне сезона-1990 турнир был закрыт. Его место в календаре заняло восстановленное соревнование в австрийском Кицбюэле.

В окрестности Далласа женский теннис высшего уровня вернулся лишь спустя 22 года, когда в Грейпвайне был организован Открытый чемпионат Техаса.

Победители и финалисты 
Одна из сильнейших теннисисток своего времени Мартина Навратилова считала далласский турнир одним из регулярных соревнований своего теннисного сезона. Уроженка Праги 9 раз выигрывала соревнование в одиночном разряде и ещё восемь раз — в паре. Помимо неё победителями соревнования становились Билли-Джин Кинг, Крис Эверт, Вирджиния Уэйд и Ивонн Гулагонг.

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

См. также 
 Открытый чемпионат Техаса
 Морин Коннолли

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA